Щулепниковы — древний русский дворянский род. 

Род записан в VI часть дворянской родословной книги Костромской губернии. Есть ещё дворянский род Щулепниковых более позднего происхождения.

Однородцами являются дворянские рода: Змиевы, Козловы (потомство Льва), Беклемишевы.

Происхождение и история рода 
По официальной версии, происходят от выехавшего к великому князю Василию Дмитриевичу, из Немец Прусской земли, «мужа честна», именем Лев (1393). Его потомок Щулеп Григорий Беклемишев (VII колено) является родоначальником рода и по своему прозванию дал фамилию.

Потомки его были жалованы поместьями (1629).

Описание герба 
Щит разделён на четыре части, из них в первой части, в голубом поле, видны выходящие из облака две руки, между собою соединённые. Во второй части, в серебряном поле, означена шпага, вонзённая диагонально в землю. В третьей части, в серебряном поле, плывущий по морю корабль с парусами. В четвёртой части, в голубом поле, поставлен на земле золотой столп с сидящей на его вершине птицей.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный серебром.

Известные представители 
 Александр Васильевич Щулепников (1796—1882) — адмирал, Кронштадтский комендант.
 Алексей Александрович Щулепников (1807—1882) — генерал-майор, владелец усадьбы  Архангельское-Тюриково; женат на Домнике Ивановне Щулепниковой († 1889), похоронены на кладбище Новодевичьего монастыря.
 Щулепников, Иван Васильевич (1861—1913) — член IV Государственной думы от Костромской губернии.
 Щулепников, Михаил Сергеевич (1778—1842) — генерал-аудитор, директор аудиторского департамента Морского министерства.
 Щулепников, Павел Васильевич (1863—?) — костромской губернский предводитель дворянства (1905—1908).
 Щулепников, Сергей Афанасьевич — русский офицер, депутат Солигаличский, дворянин.

Примечания

Литература 
 
 Герб рода Шулепниковых внесен в 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Гербы с изображением рукопожатия
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль